El Puig de Capell és una muntanya de 598,2 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Cortsaví, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a la zona nord-occidental del terme d'Arles i al nord-oriental del de Cortsaví, al sud del Riuferrer, a llevant del Serrat de Dona Pa i al nord-oest de la Creu de Sant Pere. Als seus peus, al nord-est, s'estén el Bac de Sant Pere.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Cortsaví